Plusieurs traités de Gisors ont été signés entre le roi de France et le roi d'Angleterre, duc de Normandie :
 en mars 1113, un premier traité de Gisors par lequel Louis le Gros reconnaît la suzeraineté de Henri Iᵉʳ Beauclerc sur le Maine et la Bretagne.
 le , un second traité de Gisors est conclu entre Henri II Plantagenêt et Louis VII le Jeune qui conviennent du mariage d’Henri le Jeune  avec Marguerite de France qui apporte en dot Gisors, Neaufles et le Vexin normand ; les Templiers deviennent gardiens de Gisors jusqu'en 1161.
 le , le troisième traité de Gisors est un accord d'assistance défensive et offensive signé entre Philippe Auguste et Henri II Plantagenêt.
 en juillet 1189, par le quatrième traité de Gisors le duché d'Auvergne devient vassal du roi de France.

Notes et références 

Traité signé par la France durant le Moyen Âge